«Балкон» — название фильмов:
 «Балкон» — кинематографическая адаптация пьесы Жана Жене  режиссёра Джозефа Стрика 1963 года.
 «Балкон» — советский художественный фильм режиссёра Калыкбека Салыкова 1988 года.
 «Балкон» — литовский фильм-драма 2008 года.
 «Балкон» — мультфильм режиссёра и сценариста Дамира Салимова.